Deep Thought (компьютер) — шахматный компьютер компании IBM
 Deep Thought (вымышленный компьютер) — компьютер из фантастического романа Дугласа Адамса, давший Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.